

Населені пункти та їхні частини

 Ястшембе — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ястшембе — село в гміні Осельсько Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ястшембе — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ястшембе — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ястшембе — село в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ястшембе — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ястшембе — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Ястшембе — село в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Ястшембе — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Ястшембе — частина села Златна в гміні Уйсоли Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ястшембе — колонія в гміні Осечна Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки